«Work» — песня, записанная американской певицей Келли Роуленд для её второго студийного альбома Ms. Kelly. Песня была написана самой Роуленд в соавторстве с Джейсоном Бойдом и Скоттом Сторчем, также они стали и продюсерами.

Песня была выпущена в качестве сингла 21 января 2008 в Европе. Большой популярностью пользовался ремикс от Freemasons, именно эта версия была выпущена в качестве сингла на радио и была использована для съёмок видеоклипа. Ранее команда диджеев уже работала с песнями Бейонсе, в частности их ремикс «Déjà Vu» имел гораздо больший успех в Европе, чем оригинал.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 2007 года
Песни Келли Роуленд
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart